Municipio de Blendon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Blendon (condado de Davison, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Davison.
 Municipio de Blendon (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Blendon (condado de Franklin, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Franklin.